UFC on ESPN: Font vs. Aldo, также известный как UFC on ESPN 31 или UFC Vegas 44 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который былпроведён 4 декабря 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Жозе Алду победил Роба Фонта единогласным решением судей. В соглавном бою Рафаэль Физиев победил Брэда Ридделла техническим нокаутом в третьем раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в легчайшем весе между пуэрториканцем Робом Фонтом (#4 в рейтинге) и бывшим двукратным чемпионом UFC в полулёгком весе бразильцем Жозе Алду (#5 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Шайэнн Влисмас vs. Мэллори Мартин
 Выступление вечера: Рафаэль Физиев, Джамаал Хилл, Клей Гвида и Крис Кёртис

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
6 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Тайсон Нэм (бывший #15) покинул рейтинг наилегчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN